Черка́сов — русская фамилия. Образована от слова «черкас» — экзоэтнонима XVI—XVII веков, применявшегося среди русскоязычного населения и в документах Русского царства к жителям Северного Кавказа и Причерноморья, а также как экзоним славяноязычных казаков-христиан востока Европы и юго-запада Тартарии в Российском государстве до конца XVIII в.

Черкасов 
 Черкасовы — баронский род.

 
 
 Черкасов, Анатолий Павлович (1924—1990) — советский преступник.
 
 Черкасов, Борис Иванович (1829—1901) — первый председатель Московской контрольной палаты, действительный тайный советник.
 
 
 Черкасов, Григорий Николаевич (1948—2017) — советский и российский учёный в области земледелия, член-корреспондент РАН.
 
 Черкасов, Евгений Евгеньевич (1930—2013) — советский стрелок.
 
 Черкасов, Игорь Иванович (1912—1988) — советский учёный в области механики грунтов.
 Черкасов, Кирилл Игоревич (род. 1967) — депутат Государственной Думы.
 Черкасов, Константин Семёнович (1846—1894) — военный инженер, генерал-майор, герой Самаркандской обороны 1868 года.
 
 Черкасов, Мокей Романович (около 1680 — 1731) — русский судостроитель.
 
 Черкасов, Павел Алексеевич (1834—1900) — русский художник.
 
 Черкасов, Ростислав Семёнович (1912—2002) — советский математик, главный редактор журнала «Математика в школе» .
 
 Черкасов, Сергей Владимирович (1986) — российский разведчик-нелегал.
 Черкасов, Федор Семёнович (1843—1908) — генерал-майор, участник экспедиций.
 Черкасов, Юрий Вячеславович (1961—2020) — советский и российский актёр.
 Черкасов, Юрий Эрикович (род. 1957) — начальник УМВД Украины в Днепропетровской области; генерал-полковник милиции.



См. также 
 Черкасские — княжеский род.
  — фамилия.
  — фамилия.
  — фамилия.
  — фамилия.